Hana Mandlíková (ur. 19 lutego 1962 w Pradze) – czechosłowacka tenisistka, grała również w barwach Australii (w latach 1988–1990), po przyjęciu w roku 1988 obywatelstwa australijskiego.

Kariera tenisowa 
W ciągu 13–letniej kariery zawodowej (1978–1990) wygrała 27 turniejów w grze pojedynczej oraz 15 turniejów w grze podwójnej. Były wśród nich zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema – Australian Open 1980 i 1987, French Open 1981 i US Open 1985 (po finale z Martiną Navrátilovą zakończonym wynikiem 7:6, 1:6, 7:6). W roku 1989 w parze z Navrátilovą wygrała grę podwójną podczas US Open. Zaliczyła także 4 przegrane finały w grze pojedynczej w turniejach wielkoszlemowych (2–krotnie na Wimbledonie i 2–krotnie podczas US Open).

Sezony 1980–1982 i 1984–1987 kończyła w czołowej dziesiątce rankingu WTA (w grze pojedynczej). Była nr 3 tego rankingu w latach 1984 (po raz pierwszy 30 kwietnia) i 1985. Po zakończeniu kariery zawodniczej trenerka tenisowa, m.in. Jany Novotnej.

W 1994 wpisana do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy.

Jej ojciec Vilém Mandlík występował w barwach Czechosłowacji w olimpijskich finałach sprintu na 100 m w 1956 i 1960.

Finały wielkoszlemowe w grze pojedynczej

Wygrane (4)

Przegrane (4)

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Turniej Australian Open odbył się dwukrotnie w 1977 roku w (styczniu i grudniu), za to nie został rozegrany w 1986 roku.

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 52 (27–25)

Gra podwójna 38 (19-19)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Występy w turnieju WTA Doubles Championships

Przypisy

Bibliografia 

Czechosłowackie tenisistki
Czeskie tenisistki
Australijskie tenisistki
Trenerzy tenisowi
Triumfatorki Australian Open
Triumfatorki French Open
Triumfatorki US Open
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Zdobywczynie Pucharu Federacji
Członkowie Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy
Ludzie urodzeni w Pradze
Urodzeni w 1962